Palácio Nacional pode se referir a:

 Palácio Nacional, em San Salvador

 Palácio Nacional de Barcelona

 Palácio Nacional, em Adis Abeba

 Palácio Nacional, na Cidade da Guatemala

 Palácio Nacional, em Porto Príncipe

 Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa
 Palácio Nacional de Belém, em Lisboa
 Palácio Nacional de Mafra, em Mafra
 Palácio Nacional da Pena, em Sintra
 Palácio Nacional de Queluz, em Sintra
 Palácio Nacional de Sintra, em Sintra

 Palácio Nacional, na Cidade do México

 Palácio Nacional, em Santo Domingo

Desambiguação